Phytalmia är ett släkte av tvåvingar. Phytalmia ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Phytalmia